Have a Nice Day kan syfta på:

 Have a Nice Day (album av Bon Jovi) – ett album av Bon Jovi som släpptes 2005
 Have a Nice Day (album av Roxette) – ett album av Roxette släppt 1999